John Hicks (econoom) (1904-1989), een Britse econoom
 John Hicks (musicus) (1941-2006), een Amerikaanse jazzpianist